„Carabiniere” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez okręty Regia Marina i Marina Militare; pochodzi od formacji wojska – karabinierów:
 „Carabiniere” – niszczyciel typu Soldato z początku XX wieku i I wojny światowej
 „Carabiniere” – niszczyciel typu Soldati z okresu II wojny światowej i okresu powojennego
 „Carabiniere” (F581) – fregata typu Alpino z lat 60. XX wieku
 „Carabiniere” (F593) – fregata rakietowa typu Bergamini z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy włoskich okrętów